«Вампи́рские хро́ники» () — серия романов американской писательницы Энн Райс, повествование которых вращается вокруг вымышленного персонажа Лестата де Лионкура, французского дворянина, ставшего вампиром в XVIII столетии.

Большая часть описания ведётся от первого лица и лишь немного от третьего. В 1994 г. был экранизирован первый том саги «Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира», в главных ролях выступили Том Круз, Брэд Питт, Антонио Бандерас, Кристиан Слейтер, а также Кирстен Данст. Последующие два тома были объединены в кинофильм «Королева проклятых» 2002 г., где центральные роли исполнили Стюарт Таунсенд, Алия и Венсан Перес.

К настоящему моменту цикл романов насчитывает 80 миллионов копий по всему миру.

Состав серии

Вампирские хроники 
 Интервью с вампиром (1976)
 Вампир Лестат (1985)
 Царица проклятых (1988)
 История похитителя тел (1992)
 Мемнох-дьявол (1995)
 Вампир Арман (1998)
 Меррик (2000)
  (2001)
 Чёрная камея (2002)
 Кровавый гимн (2003)
 Принц Лестат (2014)
  (2016)
 Blood Communion: A Tale of Prince Lestat (2018)

Новые вампирские хроники 
 Пандора (1998)
  (1999)

Мэйфейрские ведьмы 
Серии «Вампирских хроник» и другого творения Райс «Мэйфейрских ведьм» имеют перекликающийся сюжет, что делает «Мэйфейрских ведьм» частью мира «Вампирских хроник».
 Час ведьмовства (1990)
 Лэшер (1993)
 Талтос (1994)
 Меррик (2000)
 Чёрная камея (2002)
 Кровавый гимн (2003)

Характеристика вампиров 
Вампиры Энн Райс несколько отличны от классических вампиров типа Дракулы. Создания Райс не могут быть убиты традиционным оружием: чесноком, распятием и деревянным колом. Как и все выдуманные вампиры, в дневное время суток они покоятся в гробах, либо склепах, так как солнечный свет может нанести вред или запросто уничтожить их, высушив дотла. Кроме того, рассвет вызывает сонливость против их желания.

Вампиры Энн Райс также нуждаются в крови: они насыщаются ею каждую ночь, однако, чем старше вампир, тем меньше он нуждается в крови, а древние создания могут годами обходиться без неё. Наиболее предпочтительна для вампиров кровь людей, однако, кровь животных также может употребляться ими, правда, не давая насыщения. Они не стареют с возрастом, наоборот, становятся твёрдыми, похожими на изваяние с гладкой, белой кожей. Вампиры моложе тысячи лет легко могут совершить акт самосожжения как на солнце, так и в огне, в отличие от более древних вампиров, с которым свести счёты с жизнью уже гораздо труднее.

Они не обладают стандартными вампирическими способностями, такими как превращение в летучую мышь, но у некоторых из них более сильных и более старых развиты сила полёта, сила чтения мыслей на расстоянии, как у смертных, так и более слабых соплеменников. Также вампиры располагают и другими умениями: способностью быстро (мгновенно для человека) и бесшумно перемещаться, большой силой и обострёнными чувствами. Древние вампиры или созданные ими могут обмениваться мыслями со своими сородичами на расстоянии и обладают способностью воспламенять вещи силой желания. У них есть много артистических талантов, к примеру, великолепный голос, мастерство живописи, актёрское умение и сверхъестественное понимание и трактовка проблем, загадок и человека.

Главное, что отличает вампиров Райс, это чрезмерная эмоциональность, впечатлительность и чувственность, что приводит к глубоким переживаниям и страстным увлечениям.

Изменения во внешности очевидны: глаза становятся яркими, кожа, бледной и твёрдой, а ногти напоминают стекло. К тому же, если им обстричь волосы или ногти, то они вырастут снова, и будут той же длины что и в их последний смертный день. Поскольку вампиры теряют все естественные телесные жидкости, они неспособны иметь детей.

В романах «Пандора» и «Вампир Арман» Дэвид Тальбот упоминает, что, будучи вампиром, может видеть духов, в то время как все другие вампиры не отличаются такой способностью. Однако, возможно это так, потому что Дэвид знаком с культом кандомбле, который изучал, будучи молодым эрудированным смертным.

Способности 
Вампиры, живущие больше тысячи лет, безусловно, являются самыми влиятельными и зовутся «Детьми Тысячелетия» (Хайман, Мекаре, Маарет, Мариус, Пандора и Маэл). Прожив нескольких сотен лет и в зависимости от силы их создателя, вампиры начинают ощущать в себе новые особые силы и возможности, упоминаемые большинством из них как «дары».
 Умственный дар — чтение мыслей людей (телепатия)
 Облачный дар — способность летать (левитация)
 Огненный дар — уничтожение органов людей на расстоянии (пирокинез)

Персонажи хроник 
Основная статья, см. Список персонажей серии романов «Вампирские хроники»

Интерпретации

Кинематограф 
 Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира (1994 г.)
 Королева проклятых (2002 г.)
 Интервью с Вампиром (2022 г.) Телесериал

Театр 
 «Интервью с вампиром» (балет, 1997 г.)
 «Лестат» (мюзикл, 2005 г.)

Комиксы 
 Вампир Лестат (1990)
 Королева проклятых (1991)
 Интервью с вампиром (1992)
 История похитителя тел  (1999)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Энн Райс 

Фэнтезийные книжные серии
Романы Энн Райс
Произведения-кроссоверы
Вампирские хроники
Романтические произведения о вампирах